Ли Томпсон Янг (; 1 февраля 1984 — 19 августа 2013) — американский актёр.

Биография 
Ли Томпсон Янг родился в городе Колумбия в Южной Каролине, США. Когда он учился в начальных классах, его родители развелись. Выступал в любительском театре в городе Гринвилл. В возрасте 10 лет исполнил роль Мартина Лютера Кинга в одном из представлений.

В 1996 году Ли Янг уехал в Нью-Йорк, где через агентства начал искать работу в театрах. В 1998 году был приглашён на главную роль в сериале «Известный Джет Джексон». В дальнейшем снимался в нескольких сериалах, в частности, в ряде сезонов «Тайны Смолвиля».

Тело Ли Томпсона Янга нашли в его квартире на севере Голливуда 19 августа около 09:15, коллеги, обеспокоенные неявкой актёра на съёмки, обратились в полицию. Полицейские обнаружили Ли Янга мёртвым в своём доме. По сведениям полиции, Ли Янг застрелился из пистолета. Ранее у Ли Янга диагностировали биполярное расстройство, актёр лечился и страдал от депрессии. Экспертиза показала, что перед смертью Ли Янг продолжал принимать медикаменты, в его крови не было обнаружено следов алкоголя или наркотиков.
Что стало причиной самоубийства молодого человека, до сих пор не ясно.

Впоследствии семья актёра основала в его честь Фонд имени Ли Томпсона Янга , целью которого является дестигматизация и формирование толерантного отношения к людям с психическими расстройствами.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Застрелившиеся в США
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии